Outer World. Возможно вы искали:
 Another World — компьютерная игра 1991 года (в 2005 и 2013 годах были осовремененные переиздания), разработанная Delphine Software
 The Outer Worlds — компьютерная игра 2018 года, разработанная Obsidian Entertainment